Bank of America Center – grattacielo di Austin
 Bank of America Center – grattacielo di Baltimore
 Bank of America Center – grattacielo di Houston
 Bank of America Center – grattacielo di Los Angeles
 Bank of America Center – grattacielo di Norfolk
 Bank of America Center – grattacielo di Orlando
 Bank of America Center – grattacielo di Tulsa
 Bank of America Center – grattacielo di Portland